La Complice, film muet français réalisé par Albert Capellani, sorti en 1910 ;
 La Complice, film français réalisé par Giuseppe Guarino, sorti en 1933 ;